Arthur Preuss ist der Name folgender Personen:

* Arthur Preuss (Journalist) (1871–1934), US-amerikanischer Journalist und Übersetzer 
 Arthur Preuss (Sänger) (auch Arthur Preuß; 1878–1944), deutscher Sänger (Tenor) und Komponist